Candasnos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Candasnos (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Candasnos (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar